Энри́ко () — итальянское мужское имя германского происхождения.

Мужские имена
Имена германского происхождения